Hao-ching e Latisha Chan erano le detentrici del titolo, ma si sono ritirate prima del loro incontro di secondo turno.

In finale Hsieh Su-wei e Barbora Strýcová hanno battuto Gabriela Dabrowski e Jeļena Ostapenko con il punteggio di 6-2, 5-7, [10-2].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (campionesse)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (semifinale)
  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (quarti di finale)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinale)

<li> Nicole Melichar /  Xu Yifan (quarti di finale)
<li> Gabriela Dabrowski /  Jeļena Ostapenko (finale)
<li> Chan Hao-ching /  Latisha Chan (secondo turno, ritirate)
 Ashleigh Barty /  Demi Schuurs (primo turno)

Wildcard 

  Çağla Büyükakçay /  Laura Siegemund (quarti di finale)
  Caroline Garcia /  Sania Mirza (primo turno)

 Alla Kudrjavceva /  Katarina Srebotnik (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2020